Vitalianus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Vitalian, Papst um 600
 Publius Aelius Vitalianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)